Luciano Castan da Silva, abrégé Luciano Castán, né le  à São Paulo, est un footballeur italo-brésilien. Il évolue au poste de défenseur central au CSA.

Carrière 

Luciano Castán signe un an avec le Stade brestois 29 lors de l'été 2016.

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Footballeur italo-brésilien
Joueur du Santos FC
Joueur de l'AA Ponte Preta
Joueur du Paraná Clube
Joueur du CA Bragantino
Joueur de l'Associação Portuguesa de Desportos
Joueur du Stade brestois
Naissance en septembre 1989
Naissance à São Paulo